FC Zimbru Chișinău er en fodboldklub fra den moldaviske hovedstad Chișinău.

Titler 
 Moldaviske mesterskaber (8): 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999 og 2000
 Moldaviske pokalturnering (5): 1997, 1998, 2003, 2004 og 2007

Historiske slutplaceringer

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Officiel hjemmeside  

Fodboldklubber i Moldova
Etableret i 1947